Често српско презиме Живковић може се односити на:

 Живан Живковић — фудбалер
 Андрија Живковић — фудбалер 
 Марко Живковић — фудбалер 
 Тибор Живковић
 Звонко Живковић
 Радмила Живковић
 Владан Живковић
 Петар Живковић
 Васа Живковић
 Драгиша Живковић
 Богосав Живковић
 Никола Живковић (Хаџи-Неимар)
 Петар Ј. Живковић
 Живковић Коса
 Љубица Живковић
 Зоран Живковић — политичар
 Срђан Живковић
 Драган (Предраг) Живковић - Тозовац — певач и композитор
 Момчило Живковић
 Бојана Дрча (девојачко Живковић) — одбојкашица

Српска презимена